Die Liste der Bodendenkmale in Niemegk enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Niemegk und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2020.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Niemegk aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Niemegk
Niemegk